Costică Acsinte – fotografo rumeno
 Florin Acsinte – calciatore rumeno
 Irina Acsinte – vogatrice rumena
 Mihai Acsinte – politico rumeno